McClintock House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McClintock House (43 Magnolia, Marianna, Arkansas), NRHP-ID 82000857
 McClintock House (82 W. Main St., Marianna, Arkansas), NRHP-ID 77000261